Легчи́лов — фамилия белорусского происхождения; имеет женскую форму — Легчилова. В числе её выдающихся носителей можно выделить следующих личностей:
 
 Легчилов, Александр Кузьмич (1946—2006) — поэт-песенник, член Союза белорусских писателей; кандидат экономических наук, доцент; директор Минского государственного торгового колледжа.
 Легчилова, Анна Александровна (род. 1969) — российская актриса театра и кино, кинорежиссёр.